Klugman:
 Aleksander Klugman
 Jack Klugman